Саво́я — власна назва.

Історія 
 Савоя — історичний регіон.
 Графство Савоя  
 Герцогство Савоя
 Савойський дім

Топоніми

Савоя (департамент) — департамент.
 Верхня Савоя — департамент.

Примітки